HDS puede referirse a:

 HDS, sigla del grupo musical español Héroes del Silencio.
 HDS, sigla en inglés de Health Digital Systems, sistemas de salud digital.